Ravinale ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Guido Ravinale (* 1943), italienischer Bischof
 Irma Ravinale (1937–2013), italienische Komponistin